Aleksandr Miroszniczenko – radziecki i kazachski bokser, olimpijczyk
 Denys Miroszniczenko – ukraiński piłkarz
 Nikołaj Miroszniczenko – radziecki polityk

Zobacz też 
 Mirosznyczenko